John Stewart Bell (1928–1990), físico irlandés

 John Stewart Williamson (1908-2006), escritor estadounidense
 John Young Stewart (1939), piloto de automovilismo
 John Stewart García (1990) futbolista colombiano
 John Stewart, personaje de DC Comics, más bien conocido como una de las muchas identidades civiles del superheróe Linterna Verde.
 John Stewart, actor.